Клевберг () — шведская фамилия. Известные носители:

 Клевберг, Абрахам Никлас (1754—1821) — шведский инженер.
 Клевберг, Карл Абрахам (1711—1756) — шведский лингвист.